Plaats in Indonesië
 Mojopura (Jatiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Mojopura (Wuryantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java